Hyannis (Massachusetts)
Hyannis (Nebraska)